«Дом злодеев. Мышиный дом») () — американский полнометражный мультфильм студии Walt Disney Television Animation, выпущенный в 2001 году сразу на видео и DVD без предварительного показа в кинотеатрах. Премьерный показ состоялся в Германии. Снят по мультсериалу «Мышиный дом».

Сюжет 
Клуб Микки Мауса «Мышиный дом» пытаются захватить злодеи из различных мультфильмов Уолта Диснея. Положительные персонажи тех же мультфильмов отстаивают своё заведение. Лента наполнена всевозможными пародиями на картины той же студии, в процессе повествования полностью показываются несколько короткометражных мультфильмов прошлых лет.

Роли озвучивали 
 Уэйн Оллвайн — Микки Маус
 Расси Тейлор — Минни Маус
 Тони Ансельмо — Дональд Дак
 Билл Фармер — Гуфи
  — Джафар (из «Аладдина»)
 Кори Бёртон — Капитан Крюк (из «Питера Пэна») / Чернабог (из «Фантазии»)
 Джеймс Вудс — Аид (из «Геркулеса») (речь)
 Роб Полсен — Аид (вокал)
 Пэт Кэрролл — Урсула (из «Русалочки»)
 Тресс Макнилл — Дейзи Дак / Червонная Королева / Си / Эм / Мойры
 Гилберт Готтфрид — попугай Яго (из «Аладдина»)
 Сьюзан Блэйксли — Стервелла Де Виль (из «101 далматинца»)
 Лоис Неттлтон — Малефисента (из «Спящей красавицы»)
 Джим Каммингс — Серый волк / Каа (из «Книги джунглей»)
 Скотт Уайнгер — Аладдин
 Джон Фидлер — Пятачок

Мультфильмы в мультфильме 
 «Одинокие привидения» (1937)
 «Дональд Дак и горилла» (1944)
 «Кошелёк или жизнь» (1952)
 «Механический дом Микки» () (1999)
 «Хеллоуинский ужас Дональда» () (2000)
 и другие

Премьерный показ в разных странах 

 Германия — 15 ноября 2001
 США — 3 сентября 2002
 Япония — 18 апреля 2003
 Швеция — 8 октября 2003

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультфильмы США 2001 года
Рисованные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Мультфильмы о Хэллоуине
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы-кроссоверы